Хари Лерой Halladay III (роден на 14 май 1977 – починал 7 ноември 2017 г.), известен като Рой Halladay, по прякор „Док“, е американски професионален бейсбольным играч, който се разби в мейджър лийг бейзбол (МЕЙДЖЪР) за Торонто Блу Джейс и Филаделфия Филис в периода от 1998 до 2013 година.

Източници 

Родени през 1977 година
Починали през 2017 година